Првенство Београдске зоне у фудбалу 2013/14. бројала је 18 клубова. Виши степен такмичења је Српска лига Београд, а нижа Прва Београдска лига.

Следеће сезоне зона ће бројати 16 клубова.

За сезону 2013/14.
ИМТ, Нови Београд је првак Београдске зоне. Даo је 60, а примиo 18 гола, гол разлика 42 голa и освојиo 72 бода.Голгетер  Београдске зоне проглашен je Немања Павловић u јесењем делу играо за фудбалски клуб Посавац Тишма, (Бољевци), а у пролећном делу првенства за фудбалски клуб ИМТ-е, (Нови Београд) који је постигао 19 голова.

Минули шампионат по процени „Спортових” извештача пратило је 36.250 посетилаца, што чини просек од 161 гледалаца по утакмици, 1.208 по колу, односно 1.088 по клубу.
Највише гледалаца имао је клуб ИМТ (Нови Београд) 3.900, а најмање имао је клуб Палилулац (Крњача) 850 гледалаца.
Грубу игру и неспортско понашање, арбитри су казнили са 962 жута и 61 црвена картона, или просечно 34,10 картона по колу, 63,94 картона по клубу и по утакмици 4,26 картона.Искључени из такмичења:Посавац Тишма због дуга према ФСБ искључен из даљег такмичења. и 
Ковачевац, када је уследело иступање из такмичења две млађе селекције, то је био крај такмичења у 25. колу пролећног дела првенства.
  
За сезону 2014/15.

  Палилулац (Крњача) одустао од такмичења. Очајна финансијска ситуација главни разлог што су се „зелени” одлучили на овај тежак корак.Лига ће уместо 16 да броји 15 клубова. 

 Клубови 

{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width: 80.5%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"|
|- style="background:#fff;"
|align=right|1.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Палилулац
| style="text-align: center" | КрњачаПалилулаБеоград

|align=right|2.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Раднички
| style="text-align: center" | РудовциЛазаревац
 
|align=right|3.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Лепушница
| style="text-align: center" | Глогоњски РитПалилулаБеоград
 
|- style="background:#fff;"
|align=right|4.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Балкан
| style="text-align: center" | Миријево ЗвездараБеоград 
 
|align=right|5.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Железничар
|style="text-align: center" | Бара ВенецијаБеоград
 
|align=right|6.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Врчин
| style="text-align: center" | ВрчинГроцка
 
|- style="background:#fff;"
|align=right|7.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | ПКБ
| style="text-align: center" | Падинска СкелаПалилулаБеоград

|align=right|8.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Ресник
|style="text-align: center" | РесникРаковицаБеоград
 
|align=right|9.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Црвена звезда
| style="text-align: center" | Мали Мокри ЛугЗвездараБеоград
 
|- style="background:#fff;"
|align=right|10.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Сремчица
| style="text-align: center" | СремчицаЧукарица
 
|align=right|11.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Посавац  Тишма
| style="text-align: center" | БољевциСурчин
 
|align=right|12.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Раднички
|style="text-align: center" | Нови Београд
  
|- style="background:#fff;"
|align=right|13.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | ГСП Полет
|style="text-align: center" | ДорћолСтари град

|align=right|14.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | ИМТ
| style="text-align: center" | Нови Београд
 
|align=right|15.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Графичар
| style="text-align: center" | Савски венацБеоград
 
|- style="background:#fff;"
|align=right|16.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Ковачевац  
|style="text-align: center" | КовачевцаОпштина Младеновац

|align=right|17.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Баћевац
| style="text-align: center" | БаћевацБарајевоБеоград
 
|align=right|18.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Звездара
|style="text-align: center" | ЗвездараБеоград 
|}

Резултати по колима

Посећеност утакмица
Није реално стање пошто у многим извештајима са утакмица нема података о броју гледалаца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

</div>

{| style="font-size:95%; text-align:center;" class="wikitable"
|- style="background:#dcdbd;"
! colspan="2" | Највећи број гледалаца: 1.550 
|-
||Коло3.||просек по утакмици (7) 221
|- style="background:#dcdbd;"
! colspan="2" | Најмањи број гледалаца: 550 
|-
||Коло 33.||просек по утакмици (5) 110
|- style="background:#dcdbd;"
! colspan="2" | Највећи број гледалаца: 3.900 
|- style="background:#dcdbd;"
| colspan="2" | ИМТ, Нови Београд — просек по утакмици (15) 260 гледалаца
|- style="background:#dcdbd;"
! colspan="2" | Најмањи број гледалаца: 850 
|-
|colspan="2"|Палилулац, Крњача — просек по утакмици (13) 65 гледалаца
|}

 

Жути и црвени картони
Није реално стање пошто у многим извештајима са утакмица нема података за жуте и црвене картоне.

Тим кола  
 Тим кола по колима 

Број играча за „Тим кола” по клубовима 

Играчи који су били у тиму кола по клубовима  184 различитих играча се нашло у тиму кола, просек по клубу 10,2 играча.
Из Звездаре (Београд) 19 различитих играча се нашло у тиму кола.
Из ИМТ-еа (Нови Београд) 4 различитих играча је проглашено за играча кола.

Најбољи голгетери Београдске зоне Немања Павловић 5 пута се нашао у тиму кола, а 3 пута је био играч кола. .Као играч Посавца  Тишма, (Бољевци) у јесењем делу 3 пута у тиму кола и 2 пута играч кола,а у пролећном делу првенства играо је за ИМТ (Нови Београд) 2 пута је био у тиму кола и једном играч кола.

 Голгетер Београдске зоне
{| class="wikitable" style="text-align:left;" 	
|- style="background:#dcdbd6;"
|| ||Име и презиме||colspan="2" style="text-align:center;"|Клуб||	
|- style="background:#c0ffc0;"
|rowspan="2" align=center|1.||rowspan="2" align=left |Немања Павловић||align=center|  ||Посавац  Тишма, Бољевци ||rowspan="2" align=center|19|- style="background:#c0ffc0;"
|align=center|||ИМТ, Нови Београд
|-	
|style="text-align:center;"|2.||align=left |Младеновић||align=center||| Балкан, Миријево||style="text-align:center;"|14
|-	
|rowspan="3" style="text-align:center;"|3.||align=left |Марко Јанковић||style="text-align:center;"|  ||Баћевац, Баћевац||rowspan="3" align=center|13
|-	
|align=left |Душан Ристић||align=center|||Сремчица, Сремчица
|-	
|align=left |Срђан Крсмановић||align=center|||ГСП Полет, Београд
|-		
|align=right|...|| || || ||						
|}

 Резултати 

 Статистика 

 Табела За сезону 2014/15. ИМТ, Нови Београд као првопласирани тим прешао је у Српску лигу Београд
 ГСП Полет, Београд као другопласирана екипа прешла је у Српску лигу Београд Палилулац (Крњача) одустао од такмичења. Очајна финансијска ситуација главни разлог што су се „зелени” одлучили на овај тежак корак.Лига ће уместо 16 да броји 15 клубова. '

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Фудбалски савез Београда - званични сајт
 2013/14 на srbijasport.net
 Списак фудбалских клубова у Србији
	

Сезоне Београдске зоне у фудбалу
Српске фудбалске лиге у сезони 2013/14.